Хроника скоттов (; аббревиатура — CS) — средневековый исторический источник о событиях в Ирландии с 353 по 1149 или 1150 год. Получила название по древнему названию ирландцев — скотты.

Единственный известный полный вариант «Хроники скоттов» был в 1640-х годах переписан  с утраченного теперь протографа. Эта рукопись в конце XVII века находилась у , в 1760-х годах была вывезена во Францию, а в 1776 году приобретена Тринити-колледжем в Дублине, где и хранится до сих пор. В XVIII—XIX веках с неё были сделаны 14 копий различного хронологического охвата и качества. Первое печатное издание «Хроники скоттов» было осуществлено У. М. Хеннесси в 1866 году.

«Хроника скоттов» (буквально — «Хроника ирландцев») написана на среднеирландском языке с небольшими включениями фрагментов на латыни. Это компиляция из более ранних сочинений, большей частью не сохранившихся. «Хроника скоттов» содержит записи о событиях с 353 по 1149 или 1150 год. Хронологической части предшествует краткий рассказ о Ирландии до начала деятельности святого Патрика. Датированные записи состоят из трёх фрагментов: события 353—722 годов, 804—1135 годов и 1141—1149 или 1150 годов. Принадлежавшая Д. Мак Фирбисигу рукопись «Хроники скоттов» доходила только до 1135 года. Позднейшие записи были добавлены в хронику при их публикации в 1866 году, возможно, только потому, что они также были среди собрания ирландских манускриптов этого историка.

Значительная часть текста «Хроники скоттов» имеет много общего с «Анналами Тигернаха». В первую очередь это касается записей, связанных с Клонмакнойсским монастырём. Так как подобные сведения отсутствуют в других анналах, предполагается, что оба труда переписывались или даже может быть создавались в этой обители. Одним из авторов «Хроники скоттов» считают умершего в 1127 году   (Кристиана Мэлоуна). Если это так, то после его смерти хроника была продолжена неизвестными авторами. По месту возможного создания «Хронику скоттов», «Анналы Тигернаха» и «Анналы Клонмакнойса» относят к так называемой «клонмакнойсской группе» . Близость текстов этих исторических источников позволяет по «Хронике скоттов» частично восстановить утраченные фрагменты «Анналов Тигернаха» за 766—973 годы и за 1004—1016 годы. Сопоставление же анналов «клонмакнойсской группы» с «Анналами Ульстера» даёт возможность реконструировать возможный текст протографа всех ранних записей ирландских анналов — утраченной в подлиннике ещё в средневековье «Хроники Ирландии». Из сохранившихся до наших дней источников при создании «Хроники скоттов» использовался трактат «».

«Хроника скоттов» — один из наиболее ценных источников по истории средневековых Ирландии и Британии. Среди прочего, в ней (особенно в ранней её части до 643 года) приводятся точные даты описываемых событий (например, о годах жизни святой Бригитты Килдарской), в то время как в других подобных источниках они часто ошибочны.

Издания 
 на ирландском и английском языках: 
 на ирландском языке: 
 на английском языке:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ирландские анналы
Исторические сочинения XII века